Iole – nome proprio di persona femminile
Iole – natante di legno a remi
Iole – figura della mitologia greca
Iole – genere di uccelli della famiglia Pycnonotidae

Pagine correlate 
Jole